Мала́нья, Ще́дрый ве́чер — день в народном календаре восточных славян; отдание праздника Рождества Христова и канун Старого Нового года .

По христианскому календарю в этот день почитают преподобную Маланию Римлянку. Русские называют Маланья, украинцы — , , а белорусы — , .

Другие названия 
; ; , , , , ; , .

У украинцев, белорусов и на юге России больше распространено название Щедрый вечер; в центральной России и на Русском Севере — Васильев вечер; в Поволжье, центральных и некоторых южных областях России (Тверская, Ярославская, Московская, Тульская, Рязанская, Нижегородская, Оренбургская, частично — Воронежская, Белгородская и Курская) был известен как Овсень. У словаков «Щедрым вечером» (), а также, наряду с чехами, «Щедрым днём» () назывался Рождественский сочельник.

Белорусские традиции 

С этого вечера начиналась Щедрая неделя, или Богатая Коляда. В Западном Полесье — этот вечер назывался Куготы, Гаготы или Агатуха. Происхождение названия связано с обрядом: бросали в колодец кашу — тогда же гадали и кричали в колодец: «Ку-гу-гу!». По другим данным «Агатуха» происходит от глагола «гагатать» (веселиться, смеяться). В этот день девушки гадали о будущем замужестве.

Обрядовый ужин отличался разнообразием блюд и их скоромностью. Нередко хозяин совершал обряд приглашения за стол Мороза: «Мороз, иди кутью есть. А летом не бывай, хвостом не виляй, а то буду пугой сечь». Праздничное застолье также называли «кутьёй святого козлика».

Щедровали как под окнами так и в домах, где величали хозяев и желали благополучия в наступающем году. Водили «козу» («кобылку», «вола», «тура», «медведя», «журавля») и пели песни, главной из которых являлась «Го-го-го, коза». Щедровные песни отличались от рождественских в основном рефреном (вместо «Светлый вечер» звучало «Щедрый вечер»).

На Могилёвщине бытовала праздничная забава Щадрец (). Главным персонажем был «щадрец» или «щедра» — парень, изображавший девушку. На эту роль как правило выбирали крупного парня.

Украинские традиции 

Главными атрибутами предновогоднего вечера у украинцев в начале XX века были: богатый праздничный стол, щедрование, гадания, ряженье, игры и забавы.

Обряды дня напоминают обряды Сочельника. Название «щедрый» связано с обычаем готовить богатый скоромный стол, в отличие от Святого вечера.

На Меланку в крестьянском хозяйстве совершались обряды «хозяйственной магии»: молодых лошадей и волов впервые запрягали, чтобы приучать их к работе. Кое-где в этот день ловили воробьев и бросали в огонь, а получившийся пепел добавляли к семенам, предназначенным для посева. Считалось, что таким образом можно защитить поля от птиц.

На Харьковщине праздничный обход дворов начинался с утра, когда мальчики и девочки по отдельности обходили дворы с поздравлениями и благожеланиями («меланковали»). Вечером совершали аналогичный обряд («щедровали») взрослые девушки, распевая:

На Украине во время щедрования среди ряженых были Василь и Маланка.

Новогодний вечер у украинцев связан с девичьими гаданиями о браке.

В некоторых местах перед рассветом хозяин выносил из хаты сноп-дидух, который стоял в красном углу с Рождества, а также солому со стола и с пола, и сжигал всё это у ворот, на дороге или в саду.

Русские традиции 
День святой Маланьи (Мелании) был посвящён приготовлению к праздничному застолью, как правило, довольно обильному. Верили, что чем изобильнее и разнообразнее будет стол, чем радостнее и добродушнее будет застолье, тем более благополучным будет год. С Маланьей связывалось изобилие, праздничная одежда и большие приготовления:
 Наряжается, что Маланья на свадьбу.
 Наварила, ровно на Маланьину свадьбу.
 Маланья — кишечница, колбасы едят.

На русско-украинском и украинско-молдавском пограничье «на Маланку» ряженые ходили колядовать по домам. Во время обходов порой разыгрывали шуточную свадьбу Василия и Маланьи (Васыля и Меланки).

См. также 

 Святки
 Коляда
 Крещенский вечер
 Ряженье
 Новый год на Украине
 М. Леонтович. Песня «Щедрик»
 Посевание

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Кароткі каляндар свят і памятных дат на 2006 год, Лабараторыя беларускага фальклору БДУ .
 
 
 
 
 
 
 Фольклорный центр «Песнохорки», Народный календарь: Рождественские святки.

Ссылки 
 Традиция щедрования в Климовском районе Брянской области (culture.ru)

Праздники
Новый год
Святки
Народный календарь восточных славян
Русские народные праздники
Украинские народные праздники
Язычество
Праздники 13 января
Праздники 31 декабря